Signalregementet kan syfta på:
Signalregementet (Sverige) – ett signalförband inom svenska armén 1937–1957
Signalregementet (Finland) – ett telekrigsförband inom finländska armén  1938–